Křesadlo může být:

 křesadlo – souprava pro rozdělávání ohně
 ocílka – kus uhlíkaté oceli pro rozdělávání ohně
 křesadlový zámek – odpalovací mechanismus střelných zbraní na černý prach

příjmení osob
 Jan Křesadlo (1926–1995) – český básník a spisovatel, vlastním jménem Václav Jaroslav Karel Pinkava
 Milan Křesadlo (1931–2015) – český spisovatel a publicista, vlastním jménem Bohumil Kobliha
 Věra Křesadlová (* 1944) – česká herečka, zpěvačka a výtvarnice

jiné významy
 Křesadlo (pohádka) – pohádka Hanse Christiana Andersena
 Křesadlo (film, 1968) – český televizní pohádka z roku 1968, režie Ludvík Ráža
 Křesadlo (film, 2004) – česká televizní pohádka z roku 2004, režie Jaroslav Hanuš
 Křesadlo (cena) – ocenění dobrovolníků 
 Křesadlo – básnická sbírka Ivana Skály z roku 1946

Externí odkazy